IV зимние Олимпийские игры проводились в Гармиш-Партенкирхене, Германия. Третий и последний раз в истории зимние и летние Олимпийские игры проходили в один год в одной стране (летом 1936 года летние Игры прошли в Берлине).

Главным героем Игр стал норвежский конькобежец Ивар Баллангруд, который на 4 дистанциях завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

Выбор столицы игр 
На проведение игр также претендовал Санкт-Мориц (Швейцария), проводивший их в 1928 году.

Виды спорта

Основные виды 
В скобках указано количество разыгранных комплектов медалей
  Бобслей (2) 
  Горнолыжный спорт (2)
  Конькобежный спорт (4)
  Лыжное двоеборье (1)
  Лыжные гонки (3)
  Прыжки с трамплина (1)
  Фигурное катание (3)
  Хоккей (1)

8 видов спорта.

Женщины соревновались только в горнолыжном спорте и фигурном катании.

Демонстрационые виды 
 Айсшток
 Соревнования военных патрулей (прообраз биатлона)

Изменения в программе 
Впервые в истории зимних Олимпиад были разыграны медали в горнолыжном спорте. Соревнования прошли только в комбинации.

Также изменились демонстрационные виды. На смену представленному в 1932 году кёрлингу вновь пришли соревнования военных патрулей, а также новый вид спорта — айсшток.

Страны-участницы 
Участвовало 28 стран. Это был рекорд для зимних игр. Впервые в зимних играх участвовали: Австралия, Болгария, Греция, Испания, Лихтенштейн и Турция.

Расписание соревнований 

Демонстрационные виды: Айсшток, Соревнования военных патрулей

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной Олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт 

Медали выигрывали представители 11 НОК. В неофициальном медальном зачёте с большим отрывом победили норвежцы, которые, в частности, выиграли золотые медали во всех дисциплинах конькобежного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. Сборная Германии завоевала 4 из 6 своих медалей в горнолыжном спорте.

Призёры игр

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1936

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1936